Warlock est un mot anglais signifiant sorcier. Il peut faire référence à :

Cinéma

Films et séries 
  est le titre original du western L'Homme aux colts d'or réalisé par Edward Dmytryk, sorti en 1959 ;
  est un film américain réalisé par Steve Miner en 1989 ;
  est un film américain réalisé par Anthony Hickox en 1993 ;
 Warlock III: The End of Innocence est un film d'épouvante américain réalisé par Eric Freisen en 1999 ;
 Charmed est une série américaine en  de  environ (8 saisons) dans laquelle on retrouve à plusieurs reprises des warlocks. Série TV avec Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano et Rose McGowan. Produite par Aaron Spelling de 1998 à 2006 ;
 Witches of East End: série américaine diffusée depuis le . On y retrouve à plusieurs reprises des Warlocks;
Warlock est le prénom du jeune garçon présumé Antéchrist dans la série Good Omens, interprété par Samson Marraccino.

Acteur 
 Billy Warlock est un acteur américain né en 1961 ;

Jeux vidéo 
 Warlock est un jeu vidéo de plates-formes sorti sur Super Nintendo et Mega Drive ;
 le Warlock, traduit par démoniste dans sa version française, est une classe de personnage dans les jeux World of Warcraft, Rift: Planes of Telara -sous le nom d'Anathema- et Hearthstone : Heroes of Warcraft;
 Le Warlock est un héros de Dota 2 ;
 Le Warlock, traduit par Mage dans sa version française, est une classe de personnage dans les jeux Heroes Of Might And Magic et Heroes Of Might And Magic II
Le Warlock est une classe de personnage dans le jeu vidéo Dark Age of Camelot, il est capable de modifier et combiner des sortilèges pour s'adapter à toutes situation.
The Prophet and the Warlock est une extension de Total War : Warhammer II comprenant notamment deux nouveaux seigneurs de guerre, l'un venant du culte de Sotek (Homme-lézards) et l'autre venant du clan Skryre (Skavens)

Littérature

Romans 
  est un roman d’Oakley Hall, publié en 1958 et traduit en français en 2010 aux Éditions Passage du Nord-Ouest  ;
  est le titre original du roman Sorcier de Jim Harrison, publié en 1981  ;
 Opération Warlock/Permis renouvelé (1992), roman de John Gardner traduit aux Éditions du Rocher  ;

Bandes dessinées 
 Adam Warlock, personnage des comics Marvel ;
 , autre personnage de Marvel, apparu dans la série Les Nouveaux Mutants ;
  est l'un des pseudonymes utilisés par le super-vilain Maha Yogi, personnage de l’univers Marvel ;
  est un personnage de DC Comics apparu dans la série télévisée The New Adventures of Superman en 1966 ;

Light Novel 
  of the Magus World  écrit par Wen Chao Gong/Plagiarist
Warlock Apprentice écrit par Shepherd Fox

Musique 
 Peter Warlock, compositeur britannique (1894-1930) ;
 The Warlocks, groupe de rock californien formé en 1998 ;
 Warlock, groupe de rock allemand ;
 The Warlocks est l'ancien nom du groupe Grateful Dead ;
 I Am The Warlock est une chanson (#12) sur l'album Probot de Dave Grohl ;
 Warlocks est le titre d'une chanson des Red Hot Chili Peppers, sur l’album Stadium Arcadium ;
 Warlock est un modèle de guitare inspiré de la forme des scarabées, de la marque B.C. Rich ;

Autres 
  est un nom utilisé par plusieurs bandes de motards ou des clubs.
 « Warlocks », surnom de l'escadron de recherche scientifique VXS-1 de l’US Navy.
 « Warlock » est l'association audiovisuelle de l'École supérieure de commerce de Rennes.
 Warlock est le nom d'un magazine britannique consacré aux livres-jeux de la série Fighting Fantasy, édité par Games Workshop, et qui a connu 13 numéros entre 1983 et 1986.

Notes et références